Marcel Dumont peut faire référence à :

 Marcel Dumont, footballeur belge ;
 Marcel Dumont (1885-1951), réalisateur français.